

Presentación previa 
Denis Kudla y Yasutaka Uchiyama ellos eran los defensores del título, No pudieron defender el título con éxito tras perder en segunda ronda con Jared Donaldson y Stefan Kozlov.

Jared Donaldson y Stefan Kozlov ganaron el título tras derrotar en la final Chase Buchanan y Rhyne Williams.

Cabeza de serie

  Martin Emmrich /  Andreas Siljeström (Cuartos de final)
  James Cerretani /  James Cluskey (Primera ronda)

<li>  Dean O'Brien /  Juan Carlos Spir (Cuartos de final)
<li>  Denys Molchanov /  Matt Reid (Primera ronda)

Cuadro

Referencias
 Cuadro de dobles

Challenger de Maui 2015